Ulica Lubelska – popularna nazwa ulic w Polsce:
 Ulica Lubelska w Bełżycach
Ulica Lubelska w Biłgoraju
 Ulica Lubelska w Chełmie
 Ulica Lubelska w Krakowie
 Ulica Lubelska w Kraśniku
 Ulica Lubelska w Olsztynie
 Ulica Lubelska w Warszawie
 Ulica Lubelska w Zamościu
 Ulica Lubelska w Lubartowie 

Lubelska